Aceasta este lista celor 816 '''comune din departamentul Aisne din Franța.

 (CASQ) Comunitatea aglomerării Saint-Quentin, creată în 2000.
 (CAS) Comunitatea aglomerării Soissonnais, creată în 2000.

  

Aisne